Ел Прадито има више значења:

 Ел Прадито (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прадито (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику